Miles Away () — третій сингл американської співачки  Мадонни з її  одинадцятого студійного альбому Hard Candy, випущений у жовтні  2008 року.

Чарти 

Miles Away зайняв перші рядки  таких хіт-парадів як Spain Singles Chart, U.S. Billboard Hot Dance Airplay, U.S. Billboard Hot Singles Sales, U.S. Billboard Hot Dance Club Play. В Японії сингл зайняв 5 місце Japan Hot 100 Singles; в сингловому чарті Німеччини  — 11 місце, 39 місце  в UK Singles Chart.

Музичне відео 

Офіційно кліп на цю пісню не знімався. Було випущено промо-відео як підтримку старту другої частини світового турне Мадонни Sticky & Sweet Tour. Відео складається з   «нарізки» кадрів виступу співачки під час першої частини туру.

Трек-ліст синглу в різних виданнях 

Japanese Promo CD single
 «Miles Away» (Album Version) — 4:49

US Promo CD Single
 «Miles Away» (Radio Edit) — 3:43

Europe iTunes Digital Single
 «Miles Away» — 4:48

EU / UK 2 Track CD Single
 «Miles Away» (Album Version) — 4:48
 «Miles Away» (Thin White Duke Remix) — 6:10

EU Maxi CD Single / Digital Maxi Single / UK 12" Picture Disc
 «Miles Away» (Album Version) — 4:48
 «Miles Away» (Thin White Duke Remix) — 6:10
 «Miles Away» (Rebirth Remix) — 7:27
 «Miles Away» (Johnny Vicious Club Mix) — 7:23

EU/US Maxi CD Single
 «Miles Away» (Radio Edit)
 «Miles Away» (Thin White Duke Remix)
 «Miles Away» (Morgan Page Remix)
 «Miles Away» (Johnny Vicious Club Remix)
 «Miles Away» (Johnny Vicious Warehouse Mix)
 «Miles Away» (Rebirth Remix)
 «Miles Away» (Aaron LaCrate & Samir B-More Gutter Remix)

US Digital Maxi Remixes
 «Miles Away» (Thin White Duke Remix) — 6:09
 «Miles Away» (Johnny Vicious Club Mix) — 7:22
 «Miles Away» (Johnny Vicious Warehouse Mix) — 8:18
 «Miles Away» (Morgan Page Remix) — 7:07
 «Miles Away» (Morgan Page Dub) — 7:10
 «Miles Away» (Rebirth Remix) — 7:24
 «Miles Away» (Aaron LaCrate & Samir B-More Gutter Mix) — 4:57

US Digital Maxi Remix Edits
 «Miles Away» (Radio Edit) — 3:43
 «Miles Away» (Thin White Duke Edit) — 4:33
 «Miles Away» (Morgan Page Edit) — 3:50
 «Miles Away» (Johnny Vicious Club Mix Edit) — 4:37
 «Miles Away» (Rebirth Edit) — 4:00
 «Miles Away» (Aaron LaCrate & Samir B-More Gutter Edit) — 3:28

US 2x12" Vinyl Set
 A1. «Miles Away» (Thin White Duke Remix) (6:09)
 A2. «Miles Away» (Radio Edit) (3:43)
 B1. «Miles Away» (Johnny Vicious Club Remix) (7:26)
 B2. «Miles Away» (Morgan Page Dub) (7:08)
 C1. «Miles Away» (Aaron LaCrate & Samir B-More Gutter Mix) (5:00)

Посилання 
 Офіційний сайт Мадонни
 Перелік синглів Мадонни

Сингли 2008
Сингли Мадонни